Скиба () — украинская фамилия. Известные носители:
 Скиба, Александр Евгеньевич — русский поэт, участник Ордена куртуазных маньеристов.
 Скиба, Анатолий Георгиевич (1930—2001) — советский и украинский скульптор.
 Скиба, Галина Юрьевна (род. 1984) — российская хоккеистка, нападающая в «Торнадо» и в женской сборной России по хоккею с шайбой.
 Скиба, Герхард (1947—2019) — австрийский политик, бывший бургомистр города Браунау-ам-Инн.
 Скиба, Иван Иванович (род. 1937) — депутат Верховного Совета СССР.
Скиба, Иван Сергеевич (род.1988) - депутат, заместитель Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения
 Скиба, Михаил Матвеевич (1902—1980) — советский учёный в области гидравлики, доктор технических наук, профессор.
 Скиба, Николай Егорович (род. 1950) — советский и украинский учёный в области гидрооборудования машин лёгкой промышленности, доктор технических наук, профессор.
 Скиба, Мэтт (род. 1976) — вокалист и гитарист группы Alkaline Trio.
 Скиба, Роман Степанович (род. 1970) — украинский поэт.
 Скиба, Степан Кузьмич (1901—1975) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Скибы
 Скибо
 Скибин
 Скибинцы